Гео́ргий (Ю́рий) Моисе́евич Алекса́ндров (22 июня 1914, Москва — 7 сентября 1990) — советский поэт и переводчик.

Биография 
Окончил 1-й Московский медицинский институт (1938).

Участник Великой Отечественной войны в составе различных медсанбатов: командир взвода, ординатор, ведущий . Участник Московской битвы, Белорусской, Кенигсбергской и Харбино-Гиринской наступательных операций. Награждён орденом Красной Звезды, медалями. Инвалид войны 2-й группы.

Много лет жил и работал в Тарусе.

Первые стихи опубликовал в альманахе «Смоленск» в 1944. Переводил стихи Эмиля Верхарна, а также индонезийских поэтов (в частности, Амарзана Исмаила Хамида. Член Союза писателей СССР (1974).

Литература 
 Писатели Москвы — участники Великой Отечественной войны. — М., 1997. — С. 13.

Награды 

 Орден Отечественный войны
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За победу над Японией»

Ссылки 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Медики Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Художники и литераторы в Тарусе
Участники советско-японской войны (СССР)